Aleksander Nikolajevič Vinogradov (), ruski hokejist, * 28. februar 1918, Moskva, Rusija, † 10. december 1988, Moskva, Rusija.

Vinogradov je v sovjetski ligi igral za kluba VVS MVO Moskva in CSKA Moskva, skupno na 130-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 38 golov, kar petkrat zapored, med sezonama 1946/47 in 1951/52, je bil izbran v idealno postavo lige. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo, skupno pa na trinajstih tekmah. Umrl je leta 1988 v starosti sedemdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 46/47
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 47/48
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 48/49
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 15
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti CSKA Moskva